Scheele se poate referi la:
 Carl Wilhelm Scheele (1742-1786), chimist suedez de limbă germană
 Jonathan Scheele (n. 1948), diplomat britanic, șeful delegației Comisiei Europene în România în perioada 2001-2006
 Karin Scheele (n. 1968), politician austriac, membră a Parlamentului European